HMS Splendid (engl.: großartig) ist der Name mehrerer Schiffe der britischen Royal Navy:

 Die erste HMS Splendid (1597) wurde 1597 in Dienst gestellt.
 Die zweite HMS Splendid (1918) war ein Zerstörer der S-Klasse. Sie wurde 1918 in Dienst gestellt und 1931 stillgelegt.
 Die dritte HMS Splendid (P228) war ein U-Boot der S-Klasse. Sie wurde 1942 in Dienst gestellt und wurde 1943 von einem deutschen Zerstörer versenkt.
 Die vierte HMS Splendid (S106) war ein Nuklear-U-Boot der Swiftsure-Klasse. Sie war zwischen 1979 und 2003 im Dienst.

Siehe auch:
 Splendid

Splendid